Ней може да се отнася за:
 Ней – стихотворение на Христо Ботев
 Ней – бразилски футболист
 Ней (инструмент) – музикален инструмент, подобен на флейта